Die Erde-Ratte (Wuzi, ) ist das 25. Jahr des chinesischen Kalenders (siehe Tabelle 天支 60-Jahre-Zyklus). Es ist ein Begriff aus dem Bereich der chinesischen Astrologie und bezeichnet diejenigen Mondjahre, die durch eine Verbindung des fünften Himmelsstammes (, Element Erde und Yáng) mit dem ersten Erdzweig (), symbolisiert durch den Ratte (), charakterisiert sind.

Nach dem chinesischen Kalender tritt eine solche Verbindung alle 60 Jahre ein. Das letzte Erde-Ratte-Jahr begann 2008 und dauerte wegen der Abweichung des chinesischen vom gregorianischen Kalenderjahr vom 7. Februar 2008 bis 25. Januar 2009.

Erde-Ratte-Jahr 

Im chinesischen Kalenderzyklus ist das Jahr der Erde-Ratte 戊子wùzǐ das 25. Jahr (am Beginn des Jahres: Feuer-Schwein 丁亥 dīnghài 24).

25